Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1952 se dispute à Berkeley du 20 au .

Shirley Fry remporte le simple dames. En finale, elle bat Thelma Coyne Long.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shirley Fry et Thelma Coyne Long.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1952
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1952
Septembre 1952